Хольтер () — германская и скандинавская фамилия.

Известные носители 
  (1842—1916) — норвежский художник, чьи работы входят в частности в собрание Национального музея искусства, архитектуры и дизайна, брат Ивера Хольтера.
  (1932—1983) — норвежский военный деятель, командующий 330-й вертолётной спасательной эскадрильей Королевских ВВС Норвегии.
  (род. 1963) — шведский футболист, чемпион (1989) и обладатель Кубка Швеции (1988, 1991, 1994) в составе клуба «Норрчёпинг».
  (1859—1940) — норвежский гравёр, чьи работы входят в частности в собрание Музея Осло.
  (1850—1941) — норвежский композитор и дирижёр, музыкальный руководитель Музыкальной ассоциации Кристиании (1886—1911), предшественницы Филармонического оркестра Осло, брат Вильхельма Хольтера.
  (1781—1860) — норвежский юрист и политик, депутат Стортинга (1814).
  (род. 1949) — норвежская легкоатлетка, чемпионка Норвегии по толканию ядра (1971, 1975, 1978).
 Хольтер, Йилль Тонье — норвежский сценограф, лауреат премии «Хедда» Ассоциации норвежских театров и оркестров (2019).
  (род. 1972) — норвежский футболист, обладатель Кубка Норвегии (1998) в составе клуба «Стабек».
  (род. 1965) — норвежский театральный режиссёр и актёр, руководитель Норвежского театра в Осло (2008—2009), номинант на премию «Хедда» Ассоциации норвежских театров и оркестров за лучшую режиссуру (2007).
  (род. 1989) — норвежская футболистка, финалистка Кубка Норвегии (2016) в составе клуба «Рёа».
  (1899—1995) — норвежский архитектор, обладатель диплома Фонда Хоуэна (1961) за реконструкцию Здания парламента, лауреат Премии Сундта (1971).
  (1919—2008) — норвежский религиовед, профессор Норвежского колледжа общих наук (1964—1974) и Свободного теологического факультета (1974—1986), член Норвежской королевской академии наук и литературы (с 1966).
  — шведский и американский музыкальный продюсер и автор песен, лауреат премии Hollywood Music in Media за песню к фантастическому, фэнтезийному фильму или фильму ужасов (2016).
  (1723—1786) — норвежский торговец древесиной и государственный деятель, казначей Дании-Норвегии (1760—1774), главный военный комиссар (1773).
  (1892—1953) — норвежский гребец, бронзовый медалист летних Олимпийских игр в четвёрках с рулевым с внутренними уключинами (1912).
  (1886—1963) — норвежский яхтсмен, олимпийский чемпион в 10-метровом классе по правилам 1907 года (1920).
  (род. 1953) — норвежский органист и композитор, профессор Музыкальной академии им. Грига.
  (род. 1965) — норвежский рок-музыкант, представитель Норвегии на конкурсе «Евровидение 2005».
  (1936—2011) — норвежская художница по ткани, чьи работы входят в частности в собрание Национального музея искусства, архитектуры и дизайна.
  (1842—1921) — австрийский политик, член Палаты депутатов Рейхсрата (1901—1907).
  (1904—1993) — австрийский биохимик, лауреат Премии Фрица Прегля Австрийской академии наук (1947), член Американской академии искусств и наук (с 1971).
  (1922—1997) — норвежский социопсихолог, профессор Университета Осло (1973—1992), чьи работы входят в Норвежский социологический канон, мать Эйстейна Хольтера.
  (род. 1952) — норвежский социолог, профессор Центра гендерных исследований Университета Осло (с 2008).
  (род. 1944) — норвежский медиаменеджер, руководитель канала TV 2 (1991—1993).

См. также 
 Хальтер, Марек (род. 1936) — французский правозащитник и педагог.
  (1900—1989) — немецкий военный деятель и пятиборец, участник летних Олимпийских игр (1928).